Sundhope Burn ist der Name folgender Fließgewässer in Schottland:

 Sundhope Burn (Whitrope Burn), Zufluss des Whitrope Burn in den Scottish Borders
 Sundhope Burn (Yarrow Water), Zufluss des Yarrow Water in den Scottish Borders